Crazy Love steht für:
 Crazy Love (1987), belgischer Film von Dominique Deruddere
 Crazy Love (2007), US-amerikanischer Film von Dan Klores
 Crazy Love – Hoffnungslos verliebt, US-amerikanischer Film von Tim Boxell (2001)
 Crazy Love – Liebe schwarz auf weiß, US-amerikanischer Film von David Greenwalt (1985)
 Crazy Love (Fernsehserie), südkoreanische Dramaserie (2022)